Iris orientalis kan syfta på:

 Iris orientalis (insekt) – en bönsyrseart
 Iris orientalis – latinska namnet på Gullbandsiris